— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан непальским(?) ботаником Намбиятхом Путхансураилом Балакришнаном в 1966 году под названием Listera nepalensis N.P.Balakr.; перенесён в состав Neottia в 1995 году польским ботаником Дарушем Шляхетко.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Непала, известный с центральной и западной частей страны. Встречается на влажных склонах на высоте 2900—3800 м.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит, сапрофит.

Примечания 

Орхидные
Эндемики Непала
Флора Азии